Farmaceutische Kring, is de studentenvereniging van de studenten farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel
FaculteitenKonvent Gent, is een overkoepelende vereniging voor verschillende faculteitskringen van de Universiteit Gent